Sinsenbach ist ein geographischer Name:

 Sinsenbach (Kirnbach), rechter Zufluss der Kirnach (zur Brigach) bei Im Tal, Stadtteil Oberkirnach, St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Sinsenbach (St. Georgen im Schwarzwald), Zinken im Stadtteil Oberkirnach von St. Georgen im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sensenbach